Shāhpūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Shāhpūr (vattendrag i Bushehr, lat 29,33, long 51,10), 
 Rūd-e Shāhvar (vattendrag i Iran), Khuzestan, 
 Salmās (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar